Стреошть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Драгодана.
 Стреошть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Йордекяну.